Die Abkürzung FDR steht für:
 Franklin D. Roosevelt, 32. Präsident der USA
 Fahrdynamikregelung, Begriff aus der Kraftfahrzeugtechnik
 False Discovery Rate, statistische Methode
 Flight Data Recorder, Flugschreiber
 Front démocratique pour le renouveau, nigrische Rebellenpartei
 Full Dynamic Range, siehe High Dynamic Range (HDR)
 Failure Divergence Refinement, ein CSP Refinement Checker der University of Oxford
 Flachdachrichtlinie, eine Richtlinie des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) zur fachgerechten Abdichtung und Entwässerung von Flachdächern

Die Abkürzung f. d. R. steht für:
 für die Richtigkeit, Unterschriftenzusatz; heutzutage – wenn auch nicht völlig gleichbedeutend – abgelöst durch im Auftrag

Die Abkürzung FdR steht für:
 Festival der Regionen, oberösterreichische Kulturfestival

Die Abkürzung F. d. R. steht für:
 Freunde der Residenz e.V. München

Abkürzung